Plutarco – nome proprio di persona italiano maschile
Plutarco (46-127) – filosofo e storiografo greco
Plutarco di Bisanzio – vescovo di Bisanzio del I secolo
Plutarco di Atene (metà del IV secolo-431 o 432) – filosofo neoplatonico greco